Астеропей — персонаж древнегреческой мифологии, сын Пелегона, внук Аксия, вождь пеонийцев, один из союзников Трои.
 (4805) Астеропей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.